MBS é uma abreviatura e pode referir-se a:

 Marina Bay Sands, hotel é um dos principais casinos de Singapura;
 Momade Bachir Sulemane, empresário de Moçambique;
 Megabit por segundo, unidade de transmissão de dados;
 Mainichi Broadcasting System, estação de televisão japonesa
 Mohammad bin Salman, Príncipe herdeiro da Arábia Saudita
 Montpellier Business School, uma escola de comércio europeia

Desambiguação
Desambiguações de siglas